Славко Замола је био југословенски и босанскохерцеговачки филмски и позоришни глумац.

Глумац 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|2
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|6
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1971. || Дан дужи од године || /
|-
| 1972. || Звезде су очи ратника || /
|-
| 1975. || Одборници (ТВ серија)|| /
|-
| 1977. || Поробџије (ТВ серија)|| /
|-
| 1978. || Невјесте долазе (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Човјек у неисправном стању (кратки филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1924.
Босанскохерцеговачки глумци
Југословенски глумци